Janetschek ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Janetschek (1925–1997), österreichischer Pädagoge und Schriftsteller
 Heinz Janetschek (1913–1997), österreichischer Biologe
 Ottokar Janetschek (1884–1963), österreichischer Bahninspektor und Schriftsteller
 Stephan Jaray-Janetschek (1868–1945), ungarischer Komponist

Sonstiges:
 Mount Janetschek, ein nach Heinz Janetschek benannter Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Janeczek
 Janecek